Die Abkürzung TXL steht für:

 IATA-Flughafencode des Flughafens Berlin-Tegel
 Buslinie TXL der Berliner Verkehrsbetriebe, als Zubringerlinie zum Flughafen Berlin-Tegel. Die Linie TXL wurde 2020 eingestellt. 
 TX Logistik, eine Privatbahn
 eine Transformationssprache für Computerprogramme, TXL bedeutet dabei Turing eXtender Language

TXL als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Belgien: bestimmte Mietwagen, siehe Kfz-Kennzeichen (Belgien)#Taxis

Siehe auch:

TXL